The Beginning — шестой студийный альбом американской хип-хоп группы Black Eyed Peas. Альбом был выпущен 26 ноября 2010 года в Америке и 30 ноября 2010 года во всем мире. Альбом дебютировал на шестом месте в чарте Billboard 200, с продажами 119.000 копий за первую неделю в США.По состоянию на май 2011, альбом продался 648,700 копий в США.

Об альбоме 
6 июня 2010 года в своем интервью группа заявила, что работает над новым альбомом. Альбом изображает из себя сиквел к их предыдущему альбому The E.N.D. will.i.am заявил, что новый альбом, который «символизирует рост, новые начинания и свежие новые перспективы», будет называться «The Beginning» и будет выпущен 30 ноября 2010 года. Альбом официально представлен прессе 26 октября 2010 года.

В июне 2011 начался The Beginning Massive Stadium Tour.

Список композиций

Deluxe edition

Заимствования 
«The Time (Dirty Bit)» содержит припев знаменитой песни «(I’ve Had) The Time of My Life» из саундтрека к фильму «Грязные танцы».

Примечания

Ссылки 
 The Beginning на сайте Metacritic

Альбомы The Black Eyed Peas
Альбомы Interscope Records
Техно-альбомы
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта
Альбомы Interscope Geffen A&M